Oratorio dell'Annunziata – Ferrara
Oratorio della Santissima Annunziata – Bagno a Ripoli, comune della città metropolitana di Firenze
Oratorio della Santissima Annunziata – frazione in Caberra di Costageminiana, comune di Bardi in provincia di Parma
Oratorio della Santissima Annunziata – Cipressa, comune in provincia di Imperia
Oratorio della Santissima Annunziata – Diano Marina, comune in provincia di Imperia
Oratorio della Santissima Annunziata – Dicomano, comune della  città metropolitana di Firenze
Oratorio della Santissima Annunziata – Faenza (Ravenna)
Oratorio della Santissima Annunziata – Ghizzano di Peccioli (Pisa)
Oratorio della Santissima Annunziata – Manciano (Grosseto)
Oratorio della Santissima Annunziata – Montescudaio (Pisa)
Oratorio della Santissima Annunziata – Pallare, comune in provincia di Savona
Oratorio della Santissima Annunziata – Peretola, sobborgo di Firenze
Oratorio della Santissima Annunziata – Pietra Ligure, comune in  provincia di Savona
Oratorio della Santissima Annunziata – Riofreddo, comune in  provincia di Roma
Oratorio, poi chiesa, della Santissima Annunziata detto Chiesa di Santa Maria dei Sabbioni con funzioni di cappella cimiteriale – Rovigo
Oratorio della Santissima Annunziata – Seravezza, comune in  provincia di Lucca
Oratorio della Santissima Annunziata – Spotorno, comune in  provincia di Savona

Pagine correlate 
 Chiesa della Santissima Annunziata